Hugo González peut désigner :
 Hugo González, joueur de football chilien ;
 Hugo González, nageur espagnol ;
 Hugo González, réalisateur colombien.

Hugo Gonzalez peut désigner :
 Hugo Gonzalez, jeune acteur belge;